Rich Nigga Timeline — мікстейп американського реп-гурту Migos. Реліз має золотий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його безкоштовно завантажили понад 202 тис. разів. Мікстейп посів 7-му сходинку «40 найкращих реп-альбомів 2014» за версією Rolling Stone.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Migos